Miejscowości w USA:
 Colusa – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Colusa
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Colusa (ang. Colusa County) – w stanie Kalifornia